Ташков — русская фамилия.

Известные носители 
 Ташков, Андрей Евгеньевич (род. 1957) — актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации.
 Ташков, Евгений Иванович (1927—2012) — режиссёр, сценарист, актёр, народный артист Российской Федерации.

Ташкова 
 Ташкова, Татьяна Александровна (род. 1956) — советская и российская актриса.

См. также 
 Ташково